El término «Boy» (chico, en inglés) - así como «The Boy» - puede referirse a:

Literatura y cine 
 Boy (relatos de infancia), libro de Roald Dahl.
 Boy, novela de Luis Coloma.
 Boy, película de Juan de Orduña sobre la novela de Luis Coloma.
 Boy, pseudónimo de un periodista cronista de sociedad de La Vanguardia de Barcelona.

Música 
 BOY, un dúo femenino de música indie formado en 2007 en Hamburgo.
 Boy, álbum de U2, publicado en 1980.
 Boy Tour, giras de la banda U2, desarrollada durante 1980-1981.
 Boy (I Need You), canción de Mariah Carey con Cam'ron.
 Boy, (2006) canción de Erasure.

Nombre o apodo 
 Boy Gobert (1925-1986), actor y director de teatro alemán.
 Boy George (1961-), cantante, músico y DJ británico, miembro de Culture Club, en los años 1980.
 Boy Olmi (1956-), actor argentino.

Miscelánea 
 Boy, hombre que hace espectáculos eróticos.